Hádegishnúkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Hádegishnjúkur, bergstopp, Norðurland vestra, 
 Hádegishnúkur (bergstopp i Island), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar